
Baker Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Arkansas 
 , du comté d'Izard.
 , du comté de Lafayette.
 , du comté de Randolph.

Indiana 
 , du comté de Morgan.

Iowa 
 Baker Township, du comté d'O'Brien.
 Baker Township, du comté d'Osceola.

Kansas 
 , du comté de Crawford.
 , du comté de Gove.

Minnesota 
 , du comté de Stevens.

Missouri 
 Baker Township (Missouri), dans le comté de Linn.

Homonymie de townships